Cruze ist der Nachname der folgenden Personen:
 James Cruze (1884–1942), ein US-amerikanischer Schauspieler

Cruze steht für:
 Chevrolet Cruze, ein Automodell von Chevrolet

Siehe auch:
 Cruse
 Cruise
 Crouse
 Crous
 Krus
 Kruus
 Kroes